Liebersbach ist ein Ortsnamensteil:
 Ober-Liebersbach, Ortsteil von Mörlenbach im Kreis Bergstraße, Hessen
 Nieder-Liebersbach, Ortsteil von Birkenau im Kreis Bergstraße, Hessen

Liebersbach ist ein Gewässername:
 Liebersbach (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz in Birkenau im Kreis Bergstraße, Hessen